Glucksmann ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Glucksmann (1904–1985), deutsch-britischer Mediziner (Embryologe)
 André Glucksmann (1937–2015), französischer Philosoph
 Christine Buci-Glucksmann, französische Philosophin
 Miriam Glucksmann, britische Soziologin
 Raphaël Glucksmann (* 1979), französischer Journalist und Filmregisseur

Siehe auch:
 Glücksmann